Алексей Дмитренко:
 Дмитренко, Алексей Леонидович (род. 1971) — российский литературовед, историк, издатель.
 Дмитренко, Алексей Максимович (1940—2009) — советский и украинский поэт, прозаик, публицист.
 Дмитренко, Алексей Яковлевич (1930—2012) — советский картофелевод, звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.